

Вест-Монро — місто, штат Луїзіана
 Вест-Монро — місто, штат Нью-Йорк
 Вест-Монро — переписна місцевість, штат Мічиган